Piłka nożna mężczyzn na Światowych Wojskowych Igrzyskach Sportowych 2007 – turniej w piłce nożnej, który odbył się w indyjskim Hajdarabadzie w dniach 8–21 października 2007 roku podczas igrzysk wojskowych.

Uczestnicy 
W turnieju brało udział 11 męskich drużyn narodowych (234 piłkarzy), które w pierwszej rundzie rywalizowały w trzech grupach. Do dalszych gier pucharowych awansowały dwie pierwsze drużyny z każdej z grup oraz dwie najlepsze z 3. miejsc.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Ranking trzecich miejsc

Faza pucharowa 
Faza pucharowa (1/4 finału) rozgrywana była systemem pucharowym, z jednym dodatkowym meczem o trzecie miejsce.

 Drabinka

Ćwierćfinały

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Klasyfikacja końcowa

Zobacz też 
 Światowe wojskowe igrzyska sportowe
 Piłka nożna na światowych wojskowych igrzyskach sportowych
 Turniej kobiet – Hajdarabad 2007

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Mężczyzn